UBUNTU - Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil és una xarxa mundial de la societat civil.
 Ubuntu (filosofia) és un concepte eticofilosòfic sud-africà.
 Ubuntu és una distribució del sistema operatiu GNU/Linux basada en Debian